«Arturo Escobar» - conjunto del nombre propio Arturo y el apellido Escobar - puede referirse a:

Personajes 
 Arturo Escobar (1952-), antropólogo colombiano;
 Arturo Escobar y Vega (1970-), político mexicano;